Die Tippeligaen 2002 war die 58. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die zwölfte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 13. April 2002 und endete am 6. November 2002 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum elften Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 17. Meisterschaft für die Mannschaft.

Die Saison war gekennzeichnet von zwei unterschiedlichen Spielrunden: Die Vorrunde wurde dominiert von Lyn Oslo (Bilanz: 10 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen). Bis zum 14. Spieltag erarbeiteten sie sich einen Vorsprung von sieben Punkten vor der Konkurrenz. Doch in der Rückrunde konnte die Mannschaft nur noch viermal gewinnen und verlor so schnell die Führung an Rosenborg BK, die ihrerseits schlecht gestartet waren. Sie hatten nach der Vorrunde sieben Punkte Rückstand, nach dem 14. Spieltag sogar zehn Punkte. Dann aber gewannen sie sieben Spiele hintereinander, während Lyn Oslo nur acht Punkte erreichte. Ab dem 18. Spieltag führte Rosenborg BK. Aber auch Molde FK spielte eine gute Saison und blieb mit ausgeglichener Hin- und Rückrunde an beiden Mannschaften dran. Erst am vorletzten Spieltag konnte sich Rosenborg die Meisterschaft sichern. Molde erreichte den zweiten Platz und qualifizierte sich ebenso wie der Drittplatzierte Lyn Oslo für den UEFA-Pokal.

Der Aufsteiger Vålerenga Oslo gewann den Pokal. Es war der insgesamt dritte Sieg nach 1980 und 1997. Von den Aufsteigern konnte sich nur Vålerenga Oslo in der Tippeligaen halten. IK Start dagegen musste wieder in die 1. Divisjon absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Brann Bergen blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2002
Eliteserien-Saison (Fußball)